Termenul de acid toluic (acid metilbenzoic) poate face referire la unui dintre cei 3 izomeri structurali:
Acid o-toluic
Acid m-toluic
Acid p-toluic

Structura chimică a acestora este:

Vezi și 
 Acid benzoic
 Acid ftalic
 Toluidină
 Xilen

Acizi benzoici